O Vila Nova é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Foi criado através da Lei Municipal nº 957 de 1987. Neste bairro estão localizados um posto de saúde, uma praça pública, a Escola de Educação Infantil Raio de Sol (pública) e a Escola de Ensino Fundamental Vila Nova (pública).

História
O nome do bairro originou-se de um time de futebol que existiu no local, o Esporte Clube Vila Nova. Neste bairro está localizado o moinho construído por João Kichler em 1912. Este moinho foi o responsável pela geração de energia elétrica para Igrejinha. A casa da família Mentz é a mais antiga edificação do bairro. Em estilo colonial português foi construída em 1894 e está localizada sobre uma coxilha na atual rua Nicolau Mentz, nome do primeiro morador da casa.

O bairro Vila Nova foi denominado e delimitado pela Lei Municipal nº 957 de 1987. Está situado entre o rio Paranhana, seguindo à jusante até encontrar a divisa sul das terras de Eliseu Aguiar, daí segue em linha seca e reta em direção ao norte até encontrar a rua dos Feller, segue por essa até encontrar o arroio Nicolau, seguindo à jusante até a rua, daí em direção leste até reencontrar o rio Paranhana.

Bairros vizinhos
 Centro
 15 de Novembro
 Bom Pastor
 Invernada

Ver também
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha